Efter att det tillkännagavs att Sankt Petersburg i Ryssland skulle vara värd för Internationella matematikerkongressen 2022, publicerade flera matematiker och icke-matematiker en webbplats med avsikten att bojkotta organisationen av kongressen i Ryssland. 

Senare var arresteringen av Azat Miftakhov och den Rysslands invasion av Ukraina 2022 huvudorsaken till bojkotten.

Webbplatsen gav ut ett uttalande där matematiker kunde skriva under på att evenemanget ställdes in. International Mathematical Union svarade inte förrän 2020.

Bakgrund 
Paris och Sankt Petersburg var de två kandidaterna att vara värdar för den Internationella matematikerkongressen 2022. 2018 var Sankt Petersburg värd för Världsmästerskapet i fotboll 2018. Sedan 2014 har Ryssland varit i krig med Ukraina. Den Matematikolympiaden 2020 och den Matematikolympiaden 2021 hölls i Ryssland som en del av den ryska strategin för att locka matematiker till Ryssland 2022.

Historia 
Bojkotten började efter att Sankt Petersburg valdes den 29 juli 2018 till värd för 2022 års Internationella matematikerkongressen 2018, års generalförsamling för International Mathematical Union i São Paulo, Brasilien.

Webbplatsen ICM 2022 Boycott skapades i september 2018.

Den 8 november 2018 skickade Ami Radunskaya, ordförande för Association for Women in Mathematics, ett brev till organisationskommittén för International Mathematical Congress och bad dem att ompröva sitt val av St. Petersburg, Ryssland, som en plats som är osäker för HBTQ-gemenskap.

Den 31 mars 2019 skrev Carlos Kenig, ordförande för International Mathematical Union, till bojkottorganisatörer:International Mathematical Union [sic] är djupt bekymrad över kränkningar av mänskliga rättigheter runt om i världen och alla hinder för den akademiska friheten. Emellertid är International Mathematical Union [sic] ganska restriktiv när det gäller sitt eget engagemang i någon speciell inrikesfråga. De flesta kränkningar av mänskliga rättigheter är inte begränsade till matematik, och vi har funnit det mer effektivt att be ISC [...] att agera i frågor av denna karaktär.Den 29 april 2019 svarade professor Daya Reddy, ordförande för International Council for Science, på brevet från ordföranden för International Mathematical Union om Azat Miftakhov- och Pavlo Hryb-fallen. Hon sa:International Science Council har övervägt tillgänglig information om dessa två studenter och anser att deras fall inte är direkt relaterade till deras vetenskapliga disciplin eller deras vetenskapliga forskning. [...] ISC stöder inte denna bojkott.I mars 2020 nådde Covid-19-pandemin i Ryssland. European Mathematical Congress 2020 var tvungen att skjutas upp och International Mathematical Union analyserade Covid-19-pandemin i Ryssland för att bestämma var kongressen skulle hållas.

År 2020 blev fallet med Azat Miftakhov ökänd. Scientific American publicerade en opinionsartikel med titeln "When Scientists Become Political Dissidents", skriven av Ahmed Abbes, Michel Broué, Chandler Davis, Adrien Deloro, Ivar Ekeland, Michael Harris och Masha Vlasenko. I november 2020 gav Mathematical Society of France ett uttalande om Miftakhovs fall.

Den 5 januari 2021 skrev Jill Pipher, ordförande för American Mathematical Society, ett brev till Golovinski-domstolen i Moskva, där domen mot Azat Miftakhov skulle tillkännages. Efter domen skrev flera matematiker ett öppet brev.

Vladimir Putin gratulerade det ryska laget till den Matematikolympiaden 2021 och påminde om platsen för kongressen:Ditt teams framgång är en viktig och välförtjänt belöning för dina år av hårt och ihärdigt arbete och dina mentorers talang och osjälviska hängivenhet. Visst är det speciellt att en så stor och inspirerande seger ägde rum inför den Internationella matematikerkongressen som kommer att hållas i Sankt Petersburg nästa år.Några månader senare tog Rysslands premiärminister Michail Misjustin upp ett matematikproblem i början av läsåret 2021/22, samt påminde om att 2022 kommer den Internationella matematikerkongressen att hållas i Sankt Petersburg.

Strax före invasionen bad en grupp talare i plenarförsamlingen International Mathematical Union att "utarbeta och tillkännage beredskapsplaner" i händelse av krig.

Efter den Rysslands invasion av Ukraina 2022 anslöt sig flera matematiska sällskap från hela världen, inklusive Spanien, Brasilien, England, Frankrike, Italien, Kanada, Polen, Litauen, Sverige, Australien och Europa i bojkotten.

Som ett resultat tog International Mathematical Union följande beslut:

 IMU generalförsamling och International Congress of Mathematicians [sic] kommer att hållas utan något ekonomiskt bidrag från den ryska regeringen.
 Ingen tjänsteman eller representant för den ryska regeringen får delta i organisationen eller aktiviteterna av International Congress of Mathematicians [sic].
 Alla matematiker är välkomna att delta i aktiviteterna vid International Congress of Mathematicians [sic].
 Satellitkonferenserna för International Congress of Mathematicians [sic] är och har alltid legat utanför IMU område.

Sidan icm2022.org kommer att dirigeras till webbplatsen för International Mathematical Union, och kongressens Twitter-konto sa:Vi fördömer galenskapen, orättvisan och oåterkalleligheten i kriget som hotar mänsklighetens existens. Även om våra förluster inte kan jämföras med förlusterna och lidandet för miljontals människor i Ukraina, är vi förkrossade över att se alla våra drömmar och allt vårt arbete under många år förstört. De mål vi har arbetat för kunde inte vara längre från den fasa som händer och de ansvariga. Men mitt i ruinerna av våra drömmar sitter vi med en oöverstiglig skuld som kan ta mycket längre tid än vår generations livstid att bli förlåten.

Den ukrainska matematikern Iúlia Zdanovskas död 2022 i slaget vid Charkiv (2022) diskuterades under kongressen. Ukrainska Fields 2022-medaljören Maryna Viazovska sa:Nyligen har jag gjort några läsningar för att hedra Iulia. [...] Mina professorer vid Kievs universitet var också hans professorer. Julia var en kvinna med ljus. [...] När människor dör så unga, tänker du, vad är poängen med att göra matte om de dör unga.Vissa människor kommer att säga att kongressbojkotten kommer att vara anledningen till att Maryna fick Fields-medaljen. Dagarna innan kongressen pratade tidningen Nature om könsproblematiken i Fields-medaljerna, som också lades ner.

Många människor, som bloggen La Ciencia de la Mula Francis, fick Fields Medal-förutsägelser rätt.

I juli 2018 skapades sidan ICM 2022 Bojkott för att samla in underskrifter för bojkotten av kongressen.

Skäl 
Webbplatsen och några personer presenterade skäl för att bojkotta kongressen:

Kränkning av mänskliga rättigheter i Ryssland 
Demokratiindexet anser att Ryssland är en auktoritär stat. Den berömda uppfinnaren av knutinvarianter Victor Vassiliev arresterades 2014 under en fredlig protest till stöd för de åtalade i fallet Bolotnaya Square. Gripandet av Azat Miftakhov 2019 var också en viktig anledning till att bojkotta kongressen.

Bristen på mänskliga rättigheter och HBTQ-rättigheter i Ryssland var också en anledning till bojkotten av kongressen i Ryssland.

Aggression mot andra länder 
I februari och mars 2014 invaderade och annekterade ryska militära trupper Krimhalvön från Ukraina.

Rysslands invasion av Ukraina 2022 
Den Rysslands invasion av Ukraina 2022 kommer att vara den senaste orsaken till bojkotten. Twitterkontot @UkrainianMath dök upp av denna anledning.

Svar 
Kongressens lokala organisationskommitté sa:Vi, den lokala organisationskommittén, skapar en internationell kongress för matematiker [sic] där alla kommer att känna sig välkomna och respekterade, oavsett kön, etnicitet, nationalitet, sexuell läggning, social eller ekonomisk status, religion eller annan personlig tro eller sedvänja, eller skott.

Åsikter 
Kända signaturer till förmån för bojkotten kommer att vara Masha Vlasenko, Svetlana Katok, Ahmed Abbes, Terence Gaffney...

Den rysk-amerikanske matematikern och populariseraren av matematik, Edward Frenkel, sa:Jag är bestört över att exekutivkommittén för International Mathematical Union tog så lång tid att ställa in kongressen ansikte mot ansikte i Ryssland i somras [...] Detta beslut måste ha fattats omedelbart efter den ryska invasionen av Ukraina.Den ryske matematikern Anatoly Vershik skrev i ett brev med titeln Vilken sida är du på, matematiker?:2017, när flera av mina matematiska vänner entusiastiskt började diskutera möjligheten att hålla 2022 års internationella matematikkongress i St. Petersburg, uttryckte jag upprepade gånger min åsikt att det var en dålig idé och att ett land som nyligen (2014) hade gjort ett monstruöst misstag på uppdrag av hans ledarskap och hade fört en uppenbart farlig utrikes- och inrikespolitik, skulle han inte stanna där och gå vidare på den vägen. På den tiden föreställde jag mig förstås inte att det skulle komma till ett heltäckande krig.Nicolas Bourbaki-gruppen av matematiker kommer att ansluta sig till bojkotten.

Konsekvenser 
Efter att International Mathematical Union beslutat att hålla 2022 års kongress online på grund av den ryska invasionen av Ukraina 2022, sa ukrainska matematiker: "Tyvärr togs inte detta korrekta beslut före den storskaliga invasionen av ryska trupper i vårt land."

Några av supportrarna till bojkotten var också oroade över beslutet att hålla en virtuell session av kongressen i Jerusalem, Dynamics Week i Jerusalem.

Det virtuella evenemanget organiserades av bland andra Martin Hairer och Terence Tao. Samtalen hölls i virtuellt format och priserna delades ut i Finland.

Vissa matematiker var också emot beslutet att hålla kongressen online.

Referenser 

Internationella matematikerkongressen